Бидар Бахт — имя двух представителей династии Великих Моголов:
 Мухаммад Бидар Бахт (1670—1707) — шахзаде, старший сын падишаха Мухаммада Азама Шаха.
 Джахан Шах IV (1749—1790) — падишах (1788), троюродный правнук предыдущего.